Рафаэл Алешандре Консейсан Леан (, ; родился 10 июня 1999 года в Алмада, Португалия) — португальский футболист, нападающий клуба «Милан» и сборной Португалии.

Клубная карьера

Спортинг 

Леан — воспитанник лиссабонского «Спортинга». 21 мая 2017 года в матче против дубля «Браги» он дебютировал в Сегунда лиге в составе дублирующего состава «львов». 11 февраля 2018 года в матче против «Фейренсе» он дебютировал в Чемпионате Португалии, заменив во втором тайме Брайана Руиса. 2 марта в поединке против «Порту» Рафаэл забил свой первый гол за «Спортинг».

Лилль 
Летом 2018 года Леан перешёл во французский «Лилль» в качестве свободного агента, подписав контракт на 5 лет. 30 сентября в матче против марсельского «Олимпика» он дебютировал в Лиге 1. 27 октября в поединке против «Кана» Рафаэл забил свой первый гол за «Лилль».

Милан 

Летом 2019 года, после достаточно успешного сезона в составе «Лилля», Леан заинтересовался итальянский «Милан». Стороны договорились о переходе игрока в итальянский коллектив за 35 миллионов евро. Рафаэл в новом клубе получил контракт на 5 лет и зарплату 2 млн евро за сезон. Официально трансфер был оформлен 1 августа 2019 года. 25 августа в матче против «Удинезе» он дебютировал в итальянской Серии A. 29 сентября в поединке против «Фиорентины» Рафаэл забил свой первый гол за «Милан». 29 октября в матче Лиги Европы против пражской «Спарты» он отметился забитым мячом. 20 декабря 2020 года Леан установил рекорд чемпионата Италии, в поединке против «Сассуоло» забив уже на 7-й секунде встречи. 28 сентября 2021 года в матче Лиги чемпионов против испанского «Атлетико Мадрид» Рафаэл отметился забитым мячом. Этот гол стал дебютным для португальца в рамках турнира. 13 февраля 2022 года в своем 100-м матче за «Милан», он забил единственный гол в матче против «Сампдории» со счетом 1:0, что вывело «Милан» на первое место в турнирной таблице. 1 мая 2022 года забив гол Фиорентине, Леан стал пятым португальцем после Криштиану Роналду, Руи Барруша, Руи Кошты и Бето, который забил десять и более голов за сезон в итальянском чемпионате, также он первый, который сделал это в возрасте до 23 лет. Леан был признан лучшим игроком сезона 2021/22 в итальянской Серии А по итогам которого «Милан» стал чемпионом.

Международная карьера 
В 2016 году в составе юношеской сборной Португалии Леан завоевал золотые медали юношеского чемпионата Европы в Азербайджане. На турнире он сыграл в матчах против Азербайджана, Шотландии, Бельгии, Австрии и Испании.

В 2017 году в юношеской сборной Португалии Леан завоевал серебряные медали юношеского чемпионата Европы в Грузии. На турнире он сыграл в матчах против команд Грузии, Чехии, Швеции, Нидерландов и Англии. В поединке против шведов Рафаэл забил гол.

В 2019 году в составе молодёжной сборной Португалии Леан принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в поединках против сборных Южной Кореи, Аргентины и ЮАР.

В 2021 году в составе молодёжной сборной Португалии Леан принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Венгрии и Словении. На турнире он сыграл в матчах против команд Италии, Испании и Германии.

9 октября 2021 года в товарищеском матче против сборной Катара Леан дебютировал за сборную Португалии, заменив во втором тайме Криштиану Роналду.

Статистика 

Данные на 13 ноября 2022 года

Достижения 
«Милан»
 Чемпион Италии: 2021/22

Португалия (до 17)
 Победитель юношеского чемпионата Европы: 2016

Португалия (до 19)
 Серебряный призёр юношеского чемпионата Европы: 2017

Личные достижения
 Футболист года в Италии (Игрок сезона Серии А): 2021/22
 Самый ценный игрок Серии А: 2021/22

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Спортинг B» Лиссабон
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Милан»